Throb (Gary Burton), studioalbum van Gary Burton
Throb (Janet Jackson), single van Janet Jackson
Throb (sitcom), Amerikaanse sitcom
Throb, compositie van Willem Jeths
The Throb, Australische muziekgroep